Aarstraße bzw. Aarstrasse steht für:
 das südlichste Teilstück der Bundesstraße 54 im Aartal
 Aarstraße (Bad Schwalbach), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Bad Schwalbach
 Aarstrasse (Bern), siehe Liste der Kulturgüter in Bern/Mattenhof-Weissenbühl
 Aarstraße (Hahnstätten), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hahnstätten
 Aarstraße (Hohenstein), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hohenstein
 Aarstraße (Katzenelnbogen), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Katzenelnbogen
 Aarstraße (Taunusstein), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Taunusstein
 Aarstraße (Wiesbaden), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Wiesbaden-Nordost #Aarstraße